Niemcy:
 Nordend – część Berlina

Inne:
 Nordend – szczyt w Monte Rosa

Zobacz też:
 Nordend-Ost
 Nordend-West